Лас Трохас, Лас Трохес има више значења:

 Лас Трохас, Лас Трохес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас, Лас Трохес (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас, Лас Трохес (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику